Начиная с 1989 года каждое 1 апреля Internet Engineering Task Force публикует один или несколько шуточных документов RFC, продолжая традицию, начатую с июня 1973 года, когда был выпущен RFC под названием ARPAWOCKY. Следующий список включает также несколько юмористических RFC, изданных в другие годы.

Список 

Стандарты
Первоапрельские шутки
Компьютерный юмор